SL-E steht als Abkürzung für:
 , Provinz in Sierra Leone nach ISO 3166-2

SLE steht als Abkürzung für:
 Selective Layer Encryption, Verschlüsselungsbeschränkung im TCP-Protokoll, siehe Performance Enhancement Proxy
 Seminar für Ländliche Entwicklung, entwicklungspolitisches Institut
 Sierra Leone, nach ISO 3166, auch als olympisches Länderkürzel
 Sierra-leonischer Leone, Währungscode nach ISO-4217

 Societas Linguistica Europaea, wissenschaftliche Gesellschaft
 Solid-Liquid-Equilibrium, Fest-Flüssig-Gleichgewicht, siehe Löslichkeit
 Space Link Extension, Standard des Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS)
 SUSE Linux Enterprise, auf Unternehmenskunden ausgelegte Linux-Distribution, siehe SUSE Linux Enterprise Server
 Systemischer Lupus erythematodes
 Schramm-Löwner-Evolution

SLE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Düren und Kreis Euskirchen (für Schleiden)

Abkürzung